Пин  - китайская фамилия ( клан ). (Píng)

平 - мир, покой.

Пинань 平安 ( "Благополучный" ) - уезд провинции Цинхай в котором родился Далай-лама XIV.

См.также 
 Сто фамилий